Термин Камау может означать ряд географических объектов Индокитайского полуострова:
 Камау — город во Вьетнаме.
 Камау (аэропорт) — аэропорт в городе Камау.
 Камау (провинция) — провинция во Вьетнаме, центром которой является город Камау.
 Камау (мыс) — южная оконечность Вьетнама.
 Камау (полуостров) — полуостров, оканчивающийся мысом Камау.